Великая ложа Индии () — главный руководящий орган масонства в Индии, официально учреждена в пятницу, 24 ноября 1961 года.

В таком порядке были три делегации от Великой Ложи Шотландии, Великой Ложи Ирландии и Великой Ложи Англии.

Из 277 отдельных лож в Индии, уже существовавших в то время, 145 выбрали новую Великую ложу Индии. Это составляло немногим более 52 процентов гарантированных лож в Индии.

Появление масонства в Индии 
Масонство в Индии уходит своими корнями в первые годы XVIII века. В 1730 году офицеры Ост-Индской компании проводили свои собрания в Форт-Уильяме в Калькутте. Номер, присвоенный Ложе, был 72.

 в Хайдарабаде, построенный в 1682 году султаном Абул Хасаном Тана Шахом, является старейшим зданием, использовавшимся в качестве масонского храма в Индии. Построенный в 1682 году, он был подарен братству в 1872 году 6-м низамом княжества Хайдарабад — Мир Махбуб Али Ханом.

Благотворительность 
При Джьотиргамайе, инициированной Великим Мастером доктором Баларамом Бисвакумаром в ознаменование Золотого Юбилея Ложи; Великая Ложа Индии выступила с инициативой осветить 50 деревень в отдалённых районах страны, которые до сих пор не имели доступа к электричеству. GLI построила 74 дома для пострадавших от цунами, построив зал площадью  кв. футов (929 м²) в деревне Паллам в Каньякумари. GLI также организует классы для детей в тюрьмах и оказывает помощь пострадавшим от стихийных бедствий. GLI насчитывает около 500 лож в Индии, в которых насчитывается около  членов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Великой ложи Индии

Великие ложи
Появились в 1961 году в Индии
Регулярное масонство